Муро-де-Алькой (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комтат. Занимает площадь 129,86 км². Население — 8961 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Índice estadístico del municipio de Muro de Alcoy
 Muro de Alcoy en el Registro de Entidades Locales de la Generalidad Valenciana
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 Página de noticias de Muro, conocida como: Crònica de Muro
 Página del Ayuntamiento de Muro del Alcoy
 Fer Muro: Ideas para un Muro mejor

Муниципалитеты Аликанте